Mad Decent — американская компания звукозаписи, основанная диджеем Дипло. Лейбл популяризировал жанр электронной танцевальной музыки мумбатон, созданный диджеем Дэйвом Нада. В 2012 году Фрэнсис Диллон записал сингл «Que Que» совместно с Дипло, который был выпущен на Mad Decent.

История 
Mad Decent был основан в 2005 году диджеем Дипло. В 2010 году лейбл перенесли из Филадельфии в Лос-Анджелес.

В 2012—2013 годах лейбл приобрёл широкую востребованность благодаря синглу  диджея Baauer, клип стал вирусным по просмотрам на YouTube.

С 2008 года от имени лейбла Mad Decent было отыгранно несколько концертов под названием «Mad Dacent Block Party» по всей стране.

Первые концерты были не такими масштабными. Мероприятие делалось для того, чтобы показать глобальную популярность танцевальной музыки. Список артистов, желавших записываться на лейбле, только пополнялся, группы Matt and Kim и Outkast также записывались на лейбле.

В ночь на Рождество 2013 года лейбл переиздал различные синглы, смешав их с рождественскими песнями. Восемь синглов были добавлены в мини-альбом «A Very Decent Christmas». Mad Decent выпустил четыре рождественских альбома.

В 2015 лейбл выпустил релиз песни Major Lazer «Lean On» совместно с DJ Snake & MØ, Spotify отметил, что копий сингла было продано очень большое количество только за один год.

В 2016 году руководство Mad Decent основали дочерний лейбл Good Enuff.

Исполнители 

 4B
 
 
 Big Fish
 Bishu
 Blaqstarr
 
 Boombox Cartel
 Bosco Delrey
 Brizlly
 Caplypso Rose
 
 
 Chase
 
 
 Daktyl
 Dawn Golden
 DJ Snake
 Фрэнсис Диллон
 Дипло
 Dirty Audio
 Dombresky
 Dugong Jr
 
 Fossa Beats
 
 Gent & Jawns
 Ghastly
 GKR
 
 GTA
 Habstrakt
 Hasse de Moor
 Henrik The Artist
 
 Jack Ü
 Jackal
 Jarina De Marco
 
 Lady Bee
  & Santrll
 
 Major Lazer
 MHD
 
 Myrne
 NGHTMRE
 NYMZ
 
 
 PO PO
 Poppy
 Ricardo Drue
 Ricky Remedy
 Rickyxan
 
 Сак Ноэль
 Шон Пол
 
 
 Slumberjack
 
 
 SpydaT.E.K
 
 Swizzymack
 The Frightnrs
 Tropkillaz
 TroyBoi
 Two Fresh
 Unlike Pluto
 
 
 White Gangster
 
 Yellow Claw

Примечания

Ссылки 

 
 Mad Decent на Discogs

Лейблы звукозаписи, основанные в 2006 году